Federico Guillermo de Hessen es el nombre de las siguientes personas:
 Federico Guillermo de Hessen (1790-1876) Friedrich Wilhelm von Hessen-Kassel-Rumpenheim, general al servicio del Reino de los Países Bajos Unidos, el Reino de Prusia y el Electorado de Hessen-Kassel.
 Federico Guillermo de Hessen (1820-1884) Friedrich Wilhelm Georg Adolf von Hessen, Landgrave titular de Hessen-Kassel, Elector de Hessen y general de Prusia.
 Federico Guillermo de Hessen (1854-1888) Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hessen, Landgrave titular de Hessen-Kassel.
 Federico Guillermo de Hessen (1893-1916) Friedrich Wilhelm Sigismund Viktor Prince von Hessen, príncipe de la línea Hessen-Kassel de la Casa de Hessen.